Hesston bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hesston (Indiana)
 Hesston (Kansas)
 Hesston (Pennsylvania)

Unternehmen
 Hesston Corporation, Landmaschinenhersteller

Siehe auch:
 Heston